Марія Шарапова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Світлана Кузнецова.

Петра Квітова вдруге виграла цей турнір, у фіналі перемігши Кузнецову з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравці

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Mutua Madrid Open
жінки, одиночний розряд